Der Moscow Cup (bis 2014 Mayor Cup) ist ein russisches Straßenradrennen.

Der Moscow Cup ist ein Eintagesrennen, das seit 2005 jährlich im Mai ausgetragen wird. Seitdem ist es auch Teil der UCI Europe Tour und ist in die UCI-Kategorie 1.2 eingestuft.

Siegerliste

Weblinks 
 
 Ergebnisse in der Datenbank von CycleBase

Eintagesrennen
Straßenradrennen in Russland
Erstveranstaltung 2005